Mentès (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner plusieurs personnages mythologiques :
 Mentès fils d'Anchiale, roi des Taphiens ;
 Mentès, roi des Cicones.